Jan Boon (kunstenaar 1882 - 1975)
Jan Boon (alpinist) (1909-1999)
Jan Boon (kunstenaar 1918 - 1988), bekend vanwege zijn mozaïeken in Utrecht.
Jan Boon (journalist) (1898-1960, voormalig directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep)
Jan Boon (reder), de laatste reder van De Rijp
Jan Boon (orgelbouwer), orgelbouwer
Jan Johannes Theodorus Boon, beter bekend onder zijn pseudoniem Tjalie Robinson, schrijver en journalist.